Эндрю «Дрю» Даути (; 8 декабря 1989, Лондон, Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист. Защитник команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2012, 2014) и двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014).

Карьера

Клубная карьера 
Во время юниорской карьеры Даути выступал за клуб хоккейной лиги Онтарио «Гелф Шторм». В 2008 году был выбран на драфте НХЛ под общим 2-м номером командой «Лос-Анджелес Кингз». Хорошо зарекомендовав себя в тренировочном лагере, Даути уже в восемнадцатилетнем возрасте подписал контракт с «Кингз». 11 октября 2008 года дебютировал в НХЛ в матче против «Сан-Хосе Шаркс», а 20 октября забросил свою первую шайбу, поразив ворота «Колорадо Эвеланш». В течение сезона 2008/09 Даути провёл на площадке 81 игру в которых 6 раз поражал ворота соперников и ещё 21 раз ассистировал партнёрам. В 2012 году вместе с партнерами по команде завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале команду «Нью-Джерси Девилз» со счетом в серии 4-2. Через два года повторил свой успех, обыграв в финале «Нью-Йорк Рейнджерс» в пяти матчах. По итогам сезона 2015/16 был признан лучшим защитником лиги, за что получил Джеймс Норрис Трофи.

27 января 2022 года провёл свой 1000-й матч в регулярных сезонах НХЛ.

Международная карьера 
В составе сборной Канады по хоккею Даути становился победителем молодёжного чемпионата мира в Чехии в 2008 году и серебряным призёром чемпионата мира в Швейцарии в 2009 году. 28 февраля 2010 года Даути стал олимпийским чемпионом зимних Олимпийских игр в Ванкувере. 23 февраля 2014 года стал олимпийским чемпионом игр в Сочи.

Награды и достижения

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»